Vosper – motosilurante 
 Vosper & Company – azienda britannica del settore della cantieristica navale 
 Frank Vosper – attore britannico